Karl V. ist der Name folgender Herrscher:

* 1364–1380 Karl V. (Frankreich), König von Frankreich, genannt Karl der Weise
 1472–1481 Karl V. (Maine), Graf aus dem jüngeren Haus Anjou
 1492–1538 Karl V., Herzog von Geldern, siehe Karl von Egmond
 1520–1556 Karl V. (HRR), deutscher König und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches
 1670–1690 Karl V. (Lothringen), Herzog von Lothringen
 1833–1845 Karl V. (Carlos V., Don Carlos), karlistischer Thronprätendent auf den spanischen Thron, siehe Carlos María Isidro de Borbón